Die Ladbrokes World Series of Darts Finals 2016 waren ein Major-Event im Dartsport, welches von der PDC am 5. und 6. November 2016 zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Der Vorjahressieger Michael van Gerwen konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die ersten beiden Runden haben am 5. November stattgefunden. Spielmodus war jeweils ein best of 11 legs. Am 6. November wurden die Viertelfinals im Modus best of 19 legs, die Halbfinals und das Finale im best of 21 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 155.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Qualifikation 
Im Laufe des Jahres 2016 wurden sechs World Series of Darts Events ausgetragen. In diesen Events erspielten sich die Spieler Punkte für das World Series of Darts Ranking.

WSoD Events 2016 
 Dubai Darts Masters (Sieger:  Gary Anderson)
 Auckland Darts Masters (Sieger:  Gary Anderson)
 Shanghai Darts Masters (Sieger:  Michael van Gerwen)
 Tokyo Darts Masters (Sieger:  Gary Anderson)
 Sydney Darts Masters (Sieger:  Phil Taylor)
 Perth Darts Masters (Sieger:  Michael van Gerwen)

Punktverteilung

Rangliste 
Die folgende Rangliste gibt die erspielte Punktzahl der acht Spieler an, die für jedes Event im Jahr 2016 qualifiziert waren.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 24 Spielern.

Die acht Spieler, die zu Beginn des Jahres für alle World Series Events als Teilnehmer festgelegt wurden, waren gesetzt und griffen ab der 2. Runde ins Geschehen ein.

Des Weiteren nahmen die vier nächstbesten Spieler der PDC Order of Merit nach dem World Grand Prix teil. Zudem erhielten acht Spieler eine Wildcard von der PDC. Die verbleibenden vier Teilnehmer wurden durch ein Qualifikationsevent am 23. Oktober ermittelt.

Diese 16 Spieler spielten in der ersten Runde die Gegner der Top acht in der 2. Runde aus.

Folgende Spieler waren für die World Series of Darts Finals 2016 qualifiziert:

Top Acht
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Phil Taylor
  Dave Chisnall
  Adrian Lewis
  James Wade
  Peter Wright
  Raymond van Barneveld

Order of Merit
  Robert Thornton
  Michael Smith
  Jelle Klaasen
  Mensur Suljović

Wildcard-Spieler
  Kim Huybrechts
  Benito van de Pas
  Gerwyn Price
  Daryl Gurney
  Joe Cullen
  Cristo Reyes
  Max Hopp
  Josh Payne

Qualifikanten
  Steve Beaton
  Simon Whitlock
  Brendan Dolan
  Joe Murnan

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2016
Sportveranstaltung in Glasgow
Dartwettbewerb in Schottland
World Series of Darts 2016